Coals of Fire (1910), een Britse dramafilm van Bert Haldane
Coals of Fire (1911), een Amerikaanse dramafilm van Hobart Bosworth
Coals of Fire (1915), een Amerikaanse dramafilm van Tom Ricketts
Coals of Fire (1918), een Amerikaanse dramafilm van Victor Schertzinger